Der ITS Cup 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Olmütz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 23. bis 29. Juli 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Olmütz